Bongo — сервер электронной почты и календарей, основанный на открытых стандартах. 

Bongo может обслуживать до 250 тыс. почтовых ящиков и до 50 тыс. одновременно подключённых пользователей. Позиционируется как система для использования в крупных корпорациях.

Web- (HTTP, HTTPS) и почтовый сервер (SMTP, IMAP) реализуются самой системой, но возможно использование сторонних серверов (например, postfix). Протокол календаря — iCalendar, CalDAV.

Поддерживает клиентские программы: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook и др.

Имеет собственный веб-интерфейс (и для пользователей, и для администратора).

История 
Bongo основывается на исходных кодах проекта Hula. 28 ноября 2006, Novell объявила, что они больше не работают над проектом в полную мощь. Сообщество, которое сложилось вокруг Hula, пыталось продолжить проект, однако в январе 2007 Novell объявила о продаже проекта компании Netmail business to Messaging Architects.

В январе 2007 года был запущен проект Bongo, хотя и без официального объявления. Первое "официальное" заявление о проекте возникло в феврале 2007 года, с появлением первого предварительного релиза. Второй выпуск Бонго (версия 0.2, или "М2") был объявлен в мае 2007 года.

См. также 
 Hula
 Почтовый сервер
 Groupware

Ссылки 
 Официальный сайт
 Novell Linux Security Advisories
 Virijevich P. Hula brings open source groupware to small and medium-sized businesses newsforge.com, 2005
 Hula Howto
 Novell теряет интерес в проекту Hula Компьюлента

Литература 
 Куприн А. Открытые системы коллективной работы Компьютерное обозрение, март 2005
 Патий Е. Открытые средства коллективной работы IT News, 2005

Groupware
Свободные почтовые серверы
Свободные почтовые клиенты
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL